Fineo – indovino e re di Tracia
 Fineo – figlio di Belo e nemico di Perseo